Het FIFA Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17 - 2014 was de vierde editie van het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen onder 17. Het toernooi werd worden gehouden in Costa Rica. Op 28 februari 2013 werd bekend dat Costa Rica de organisatierechten verloor omdat ze achterliepen met het bouwen van nieuwe stadions, maar op 21 maart 2013 kreeg Costa Rica de organisatierechten terug door de financiële garanties die de CONCACAF en de overheid van Costa Rica toezegde aan de FIFA.

De meisjes van Japan versloegen in de finale met 2–0 de meisjes van Spanje.

Kandidaat-gastlanden 
Op 17 januari 2011 hadden zes landen zich kandidaat gesteld:

Gekwalificeerde landen

Speelsteden

Loting
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 17 december 2013 in Pueblo Antiguo.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Referenties

Externe links 
 FIFA officiële website

Wereldkampioenschap voetbal meisjes
Voetbal in 2014
Voetbal in Costa Rica
Sportevenement in Costa Rica